Glasgow Haskell Compiler, een open source compiler voor programmeertaal Haskell
 Groene Hart Combinatie, een voetbalvereniging in Leiden
 GHC, een voormalige hockeyclub in Groningen (1926-1936)
 Graaf Huyn College,middelbare school in zuid-limburg